Il torneo di singolare maschile ai Giochi olimpici di Sydney 2000 si è svolto dal 19 al 28 settembre al Sydney Tennis Centre su campi in PlexiCushion. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, esclusa la finale che si è svolta al meglio dei 3 su 5. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

1ª sezione

2ª sezione

Parte bassa

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni

Tennis ai Giochi della XXVII Olimpiade